

Geografia

Austria 
 Pama – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See

Burkina Faso 
 Pama – miasto

Inne 
 Pama Fowler,1933 – synonim rodzaju ryb Otolithoides
 PAMA Shopping Village – centrum handlowe na Malcie